Спинени има више значења:

 Спинени (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Спинени (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Спинени (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Општина Спинени (Олт), општина у округу Олт у Румунији